Thomas Wake peut se référer à :

 Thomas Wake (1298-1349),  baron Wake de Liddell ;
  (?-1697), pirate.